Concorrência desleal pode referir se a:

 Concorrência desleal - toda atividade econômica contra os bons costumes.
 Concorrenza sleale (br: Concorrência desleal) - filme ítalo-francesa de 2001.

Desambiguação